Les Malatesta, une célèbre famille italienne, dont les membres furent seigneurs de Rimini, parmi lesquels (par ordre chronologique) :
 Malatesta Malatesta, aussi appelé Malatesta della Penna (1183-1248), condottiere italien, fils de Giovanni II Malatesta, podestat de Rimini en 1239 et 1247
 Malatesta da Verucchio (1212-1312), célèbre condottiere, le fondateur de la puissante famille des Malatesta
 Gianciotto Malatesta, de son vrai nom Giovanni Malatesta, dit aussi « Gianne lo sciancato » (Le boiteux) (v. 1240/1244–1304 ), condottiere italien, fils de Malatesta da Verucchio 
 Paolo Malatesta, dit « il Bello » (Le beau) (v. 1246 – v. 1285 ), homme politique italien, troisième fils de Malatesta da Verucchio (le dantesque « Mastin Vecchio »)
 Carlo I Malatesta (1368-1429), condottiere italien, seigneur de Rimini, de Fano, de Cesena et de Fossombrone
 Pandolfo III Malatesta (1370-1427), condottiere italien, seigneur de Fano, Brescia, Bergame.
 Andrea Malatesta (1373-1416), condottiere italien, seigneur de Cesena, Cervia, Fossombrone.
 Charles II Malatesta, en italien Carlo II Malatesta (v. 1390–1438), condottiere, capitaine et seigneur de Pesaro, Gradara, Senigallia, Fossombrone et Civitanova Marche.
 Malatesta IV Malatesta  dit  Malatesta dei Sonetti (1370 – 1429) 
 Andrea Malatesta (1373–1416), condottière italien
 Rengarda Malatesta (v. 1380 - 1423), comtesse italienne, fille de Galeotto Malatesta, seigneur de Rimini, et épouse de Guidantonio da Montefeltro 
 Sigismond Malatesta (en italien, Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417–1468 ), surnommé « le Loup de Rimini » (il lupo di Rimini), seigneur de Rimini, Fano et Cesena
 Domenico Malatesta Novello, aussi appelé Novello Malatesta (1418-1465) condottiere italien, fils de Pandolfo III Malatesta
 Battista Malatesta («Iohanna Baptista Malatesta»), connue aussi comme Battista di Montefeltro, poétesse.
 Roberto Malatesta (1440-1482), condottiere, fils de Sigismond Malatesta, seigneur de Rimini et de Cesena et de sa troisième épouse Isotta degli Atti
 Pandolfo IV Malatesta, surnommé Pandolfaccio (déformation péjorative de son nom signifiant « méchant Pandolphe ») (1475-1534), condottiere italien, seigneur de Rimini et d'autres villes de Romagne, qui a joué un rôle mineur dans les guerres d'Italie
 Ramberto Novello Malatesta ou Ramberto II Malatesta Novello, aussi appelé Bonnatesta Ramberto ou le Philosophe (1475-1532), condottière italien, fils de Carlo III Malatesta. 
 Leonardo di Francesco di Lazzaro Malatesta (v. 1483 - après 1518), peintre italien du début du  ;
 Malatesta Baglioni (1390-1437), condottiere du  issu de la famille illustre de Pérouse des Baglioni ;
 Malatesta IV Baglioni (1491-1531), comte de Bettona et seigneur de Pérouse, condottiere italien de la Renaissance, membre de la famille noble des Baglioni ; 
 Adeodato Malatesta (1806–1891), peintre italien ;
 Errico Malatesta (1853-1932), un anarchiste italien ;
 Fred Malatesta (1889-1952), acteur américain d'origine italienne ;
 Guido Malatesta (1919-1970), réalisateur et scénariste italien ;
Parisina Malatesta (1404-1425), italienne décapitée pour adultère.

Autres 
 Pseudonyme de Henri Malteste (1870-1920), dessinateur et poète français.
 Malatesta est une pièce de théâtre d'Henry de Montherlant.
 Malatesta est un téléfilm de Peter Lilienthal sur Errico Malatesta.
 Temple Malatesta (Tempio Malatestiano) est le nom communément donné à la cathédrale de Rimini. Il abrite les tombeaux de la famille de Sigismond Malatesta.
 Malatesta est une station du métro de Rome.